El término "ajo de viña" puede referirse a 

 Allium scorodoprasum, una especie de planta bulbosa del género Allium.
 Ajo caliente, un plato típico del campo andaluz.